Harroun steht für:

 Ray Harroun, US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Harroun Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller